Istebna (plaats), plaats in Polen
 Istebna (gemeente), gemeente in Polen